Das Challenge Bell 2002 war ein Tennis-Hallen-Teppichplatzturnier für Frauen in Québec (Stadt). Es war Teil der WTA Tour 2002 und fand vom 14. bis 22. September 2002 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2002
Tennisturnier in der Stadt Québec